Ма́и-Брит Ре́йнхольдт-Кри́стенсен (, урожд. Ма́и-Брит Ре́йнхольдт, ; ) — датская кёрлингистка.

В составе женской сборной Дании участник двух  (лучший результат — пятое место в ) и трёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ). Двукратная .

Играла на позициях четвёртого, третьего и второго, в 1985—1987 была скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1983, 1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу